Погоре́цький — українське прізвище.

Відомі носії:
 Погорецький Володимир Антонович (*1967) — український поет, письменник, громадський діяч.
 Погорецький Омелян — український священик (УГКЦ), громадський діяч.
 Погорецький Петро Іванович (1734—1780) — російський вчений українського походження.
 Погорецький Фелікс (†1896) — бургомістр Тернополя.
 Погорецький Фелікс (1890—1945) — польський історик-медієвіст, архіваріус.

Українські прізвища